Helmut Karl Bernhard von Moltke (1800-1891), hrabia, feldmarszałek pruski, dowodził m.in. w bitwie pod Sadową, oraz pod Sedanem
 Helmut Johannes Ludwig von Moltke (1848-1916), hrabia, szef sztabu generalnego, dowodził w I bitwie nad Marną
 Helmuth James von Moltke (1907-1945), hrabia, uczestnik „Kręgu z Krzyżowej”